De  Trophée Européenne Pentatlon 1982 was de twaalfde en laatste editie van het Europees kampioenschap vijfkamp voor landenteams, beter bekend onder de afkorting TEP. Team België veroverde voor de zesde keer de titel. Dick van der Meer, initiator van de TEP toernooien en erelid van de CEB, organiseerde nog een laatste editie onder de titel “TEP Reunie”. Federaties werd gevraagd spelers te sturen die ook bij eerdere uitgaven hadden deelgenomen. Derhalve werd dit toernooi dan ook als “officieus’ Europees kampioenschap aangemerkt door de CEB. Met deze editie kwam er een einde aan 25 jaren TEP.

Deelnemende teams

Uitslagen

Eindstand

Eindstanden individueel 

1991
Biljart in Nederland
Sportevenement in Amersfoort